Kipkemboi ist der Familienname folgender Personen:

 Ezekiel Kipkemboi Meli (* 1980), kenianischer Langstreckenläufer
 Joel Kiptoo Kipkemboi (* 1986), kenianischer Marathonläufer
 Joshua Kipkemboi (* 1959), kenianischer Langstreckenläufer
 Julius Kipkemboi Sugut (* 1978), kenianischer Marathonläufer
 Kipkemboi Kimeli (1966–2010), kenianischer Langstreckenläufer
 Luka Kipkemboi Chelimo (* 1977), Langstreckenläuferin aus Kenia
 Margaret Kipkemboi (* 1993), kenianische Langstreckenläuferin
 Micah Kipkemboi Kogo (* 1986), kenianische Langstreckenläuferin
 Nicholas Kerich Kipkemboi (* 1986), kenianischer Langstreckenläufer
 Paul Biwott Kipkemboi (* 1978), kenianischer Langstreckenläufer
 Paul Kipkemboi Ngeny (* 1980), kenianischer Marathonläufer
 Richard Kipkemboi Mateelong (* 1983), kenianischer 3000-Meter-Hindernisläufer
 Simon Kipkemboi (* 1960), kenianischer Sprinter
 Wilfred Kipkemboi Bungei (* 1980), kenianischer Mittelstreckenläufer

Siehe auch:
 Kip (Name)
 Kemboi
 Kipkemoi